

Patronyme 
 Charles Statham (1875-1946) est un homme d'État néo-zélandais.
 Derek Statham (1959- ) est un ancien footballeur anglais.
 Jason Statham (1967- ) est un acteur anglais.

Toponyme 
 Statham, ville américaine en Géorgie ;

Homonymie
Homonymie de patronyme